Het ATP-toernooi van Marseille 1996 (met de officiële naam Open 13) werd van 12 tot en met 18 februari 1996 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille